Cairo – biblioteka do obsługi grafiki wektorowej
 Cairo – brazylijski piłkarz
Miejscowości w USA:
 Cairo – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Grady
 Cairo – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Alexander
 Cairo – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Randolph
 Cairo – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Hall
 Cairo – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene
 Cairo – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene
 Cairo – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Allen
 Cairo – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Ritchie
Gminy w USA:
 Cairo (ang. Cairo Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Renville
 Cairo (ang. Cairo Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Randolph
 Cairo (ang. Cairo Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene